Лесхоз () — населённый пункт в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Балкашинского сельского округа. Код КАТО — 116430200.

География 
Населённый пункт расположен в северной части района, в 2 км на северо-восток от центра района и сельского округа села Балкашино.

Улицы 

 ул. Биржан сал,
 ул. Достык,
 ул. Кабанбай батыра,
 ул. Коктем,
 ул. Малика Габдуллина,
 ул. Мукагали Макатаева,
 ул. Талгата Бигелдинова,
 ул. Ыбырая Алтынсарина.

Ближайшие населённые пункты 

 село Балкашино в 2 км на юго-западе,
 село Сандыктау в 9 км на севере,
 село Новоромановка в 11 км на востоке.

Население 
В 1989 году население населённого пункта составляло 314 человек (из них русских 68%).

В 1999 году население населённого пункта составляло 660 человек (317 мужчин и 343 женщины). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживал 501 человек (247 мужчин и 254 женщины).

Примечания 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района